Phú Hữu (An Giang)
 Phú Hữu (Đồng Nai)
 Phú Hữu (Ho Chi Minhstad)